Neculai se poate referi la:

Prenume

Nume de familie 
 Viorica Neculai

Neculaie 
 Ioan Neculaie

Altele 
 Neculăieuca, comună în Raionul Orhei, Republica Moldova

Vezi și 
 Nicolae (nume)
 Nicolai (nume)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești